Дёмкина — женская форма русской фамилии Дёмкин. Известные носительницы:

 Дёмкина, Лидия Ивановна (1900—1994) — учёный-технолог, специалист в области производства оптики, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Дёмкина, Наталья Николаевна (род. 1987) — россиянка, якобы обладающая экстрасенсорными способностями.
 Дёмкина, Светлана Николаевна — художник, чл.-корр. РАХ